Королевство Дания может означать:

 Дания — государство в Северной Европе.
 Датское королевство — содружество трёх автономий со старшинством Дании.